Стерлинг Келби Браун (; Сент Луис, 5. април 1976) амерички је глумац. Глумио је Кристофера Дардена у мини-серији Народ против О. Џ. Симпсона: Америчка крими прича (2016) и Рандала Пирсона у драмској серији То смо ми (2016—2022). Обе улоге су му донеле по награду Еми за програм у ударном термину, а друга улога и награду Златни глобус. Такође је глумио споредне улоге у филмовима Црни Пантер (2018) и Таласи (2019), а недавно је глумио у серији Величанствена госпођа Мејзел.

Такође је позајмио глас у филмовима -{Angry Birds}- филм 2 и Залеђено краљевство 2 (оба из 2019).

Уврштен је на листу 100 најутицајнијих људи часописа -{Time}- за 2018. годну.

Филмографија

Филм

Телевизија

Музички спотови

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1976.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Афроамерички глумци
Амерички гласовни глумци
Добитници награде Златни глобус